Butch Cassidy pode se referir a:

 Butch Cassidy, criminoso norte-americano
 Butch Cassidy and the Sundance Kid, filme norte-americano
 Butch Cassidy (série animada), desenho da Hanna-Barbera

Desambiguação